Майк Ройко-младший (; 19 сентября 1932 — 29 апреля 1997) — американский журналист и колумнист, лауреат Пулитцеровской премии. Автор обличительной биографии Boss политика Ричарда Дж. Дейли. За свою 30-летнюю карьеру он написал более 7 500 ежедневных колонок для трёх газет: Chicago Daily News, Chicago Sun-Times, Chicago Tribune.

Ранние годы 
Майк родился и вырос в Чикаго. Его мать, Хелен, была полькой, а отец, Майкл Ройко — украинским иммигрантом. Он с лёгкостью поступил в колледж Wright Junior, но не закончил его. Был определён на службу в Военно-воздушные силы США в 1952 году. Участвовал в Корейской войне. Чтобы избежать назначения офицером военной полиции или поваром, когда его перевели в О'Хара Филд, что недалеко от Чикаго, он стал редактировать основную газету Военно-воздушных сил США, The O’Hare News, опираясь на опыт, который он наспех приобрел из учебника по журналистике.  Также Майк работал новостным обозревателем в City News Bureau of Chicago и Lerner Newspapers' Lincoln-Belmont Booster, прежде чем стать репортёром в Chicago Daily News, где он будет досаждать местным политикам каверзными вопросами и обличительными статьями .

Карьера 
В 1959 году Ройко устроился в газету Chicago Daily News. Здесь он обозревал работу правительства округа Кук в еженедельной политической колонке, которая вскоре была дополнена ещё одной — о фольклорной музыке в Чикаго. Успех повлёк за собой приобретение собственной ежедневной колонки в 1964, в которой Майк освещал любые интересные ему темы. Американский писатель и журналист Стадс Теркел так говорил о поразительной продуктивности Ройко: «Он одержим демоном» . В 1972 году Ройко получил Пулитцеровскую премию за комментарий, работая для Daily News.

Когда Daily News закрылась, Ройко перешёл в Chicago Sun-Times. В 1984 Руперт Мердок, австралийский медиамагнат, который в то время владел The New York Post, купил Chicago Sun-Times. Майк не хотел сотрудничать с ним, иронически замечая, что «ни одна уважающая себя рыба не захочет быть завёрнутой в газету Мердока» . 
 По мнению Майка, единственной профессиональной ценностью Мердока было не качество журналистики, а безграничная власть и политическая сила, которая будет сосредоточена исключительно в одних руках . Ройко перешёл к конкуренту, Chicago Tribune, где раскритиковал журналистские способности Мердока, назвав его "пришельцем" . В течение некоторого периода после ухода Ройко Chicago Sun-Times всё же перепечатывала колонки Ройко, которые появлялись в Tribune .

Многие колонки Ройко были выпущены в качестве отдельных книг. Одна из них — Boss — биография Ричарда Дж. Дейли, бестселлер в жанре документального портрета, о первом мэре Ричарде Дейли и городе Чикаго под его правлением.

В Daily News  Майк преимущественно концентрировался на таких острых темах, как расизм и бюрократия. Ройко создавал вымышленных персонажей и в виде оригинальных бесед обличал актуальные проблемы и пороки общества. Одним из самых известных был Слатс Гробник, альтер эго Майка, комически изображённый типичный представитель рабочего класса. Интересно, что Гробник, как и Майк, также рос в квартире над таверной. Обычно колонки, отведенные этому персонажу, представляли собой диалог между мужчинами, обсуждающими насущные темы сидя в баре, или же воплощали собой воспоминания персонажа из детства (времена Великой Депрессии, трагические события 4 июля для еврейского народа и т.д.). Коллеги Майка называли Гробника "архетипическим жителем Чикагского квартала", своего рода "Гекльберри Финном". Часто герой был груб, бесчувственен, но в то же время остроумен и мудр. "Он — точная копия того парня, который его создал", — так определяет Гробника Ричард Чиконне, журналист Chicago Tribune . В 1973 году Ройко объединил ряд колонок Гробника в коллекцию под названием "Слатс Гробник и его друзья" . В колонке поднимались вопросы как комического, так и серьёзного характера: от бессмысленности брака до надлежащего наказания для Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом.

Благодаря колонкам Ройко большую популярность приобрела таверна "Козёл Билли", которую часто посещал Майк, и знаменитое среди любителей бейсбола так называемое "Проклятие Козла" (ряд неудач бейсбольной команды "Чикаго Кабс"), мистически связанное с владельцем таверны.  В ответ заведение стало спонсором команды Daily News по софтболу, а также разместило колонки Ройко на своих стенах .

За четыре десятилетия Ройко написал более 7 500 колонок. Его авторству также принадлежат десятки колонок «Это возмутительно!» для Readers Digest.

Личная жизнь 
В 1954 году Майк Ройко женился на Кэрол Дакман. У них было два сына, Дэвид и Роберт. Кэрол перенесла кровоизлияние в мозг и умерла 19 сентября 1979 года в возрасте 44 лет. Это заставило Ройко на время приостановить творческую деятельность . Позднее он опишет этот этап жизни как «период распада». Единственное, что Майк опубликовал в это время, была короткая заметка для читателей от 5 октября 1979 года, в которой он писал: «Мы встретились, когда ей было 6 лет, а мне 9. Одна улица по соседству. Одна гимназия. Так что, когда у вас будет девятилетний сын, который скажет, что он влюблён, не смейтесь над ним. Такое случается».  Эта колонка заканчивается запоминающейся строкой: «Если у вас есть кто-то, кого вы любите, но давно не говорили ему об этом, скажите это сейчас. Всегда, всегда говорите это сейчас».

В 1986 году Ройко женился на Джуди Арндт, которая занимала должность главы общественной службы в Chicago Sun-Times.  У них было двое детей, Сэм и Кейт.

Смерть 
Майк Ройко умер от аневризмы сосудов головного мозга в возрасте 64-х лет. Его тело было захоронено на кладбище Acacia Park в Чикаго. В некрологе от 1997 года газета Chicago Tribune писала о нём следующее:

Награды 
 Ройко стал лауреатом премий National Press Club Lifetime Achievement Award в 1990 и Runyon Award в 1995.

 Майк Ройко был выбран победителем Академией Линкольна в Иллинойсе в области связей и награжден орденом Линкольна губернатором Иллинойса в 1983 году .

 В 2011 году Ройко был включён в Литературный Зал Славы Чикаго .

Интересные факты 
Майк катастрофически боялся летать. В своей колонке от 1977 года он рассказывал, как ему пришлось садиться в самолёт после возвращения с инаугурации президента Джимми Картера. Все знали о его фобии и решили проявить снисходительность. Майка вели по коридору самолёта, и тут он увидел Мухаммеда Али, качающего на своих коленях ребёнка. "Видите?" — сказала стюардесса, — "даже маленький ребёнок не боится". «Вы правы», — сказал он. — "Тогда пусть и меня укачает Али" .

Критика 

К 1990-м Майк углубился в темы национального характера, часто выказывая консервативный взгляд на такие вопросы, как права ЛГБТ . Однажды он позволил себе использовать язвительное замечание в сторону офицера-гомосексуалиста, арестовавшего его за вождение в нетрезвом виде, что вызвало шквал негативной критики в сторону Ройко. Нередко Майк выказывал резкие политические взгляды, например, в сторону мигрантов, за что также не раз подвергался критике .

Примечания

Ссылки 
 Mike Royko Chicago Sun-Times
 Mike Royko, the Voice of the Working Class, Dies at 64 The New York Times
 A Chicago civics lesson from Mike Royko The Pulitzer Prizes
 Royko in Love in Chicago Magazine, March 2009
 Illinois History
 
 Even Earlier Royko O'Hare News columns from 1955
 List of print and video resources on Mike , compiled by his son David Royko
 Introducing Slats Grobnik, Mike Royko's alter ego Chicago Tribune

Лауреаты Пулитцеровской премии